Плей-офф чемпионата России по хоккею с шайбой 2007/2008 стартовал 4 марта 2008 года. Пары участников определились по итогам регулярного сезона 2007/2008.

Сетка

1/8 финала 
Матчи состоялись 4, 5, 7, 8 и 10 марта.

Салават Юлаев — Амур

Металлург Мг — Нефтехимик

ЦСКА — Трактор

Химик — Северсталь

Локомотив — Лада

СКА — Спартак

Ак Барс — ХК МВД

Авангард — Динамо

1/4 финала 
Матчи состоялись 13, 14, 16, 17 и 19 марта.

Салават Юлаев — Северсталь

ЦСКА — Ак Барс

Металлург Мг — Динамо

Локомотив — СКА

1/2 финала 
Матчи в паре «Салават Юлаев» — «Ак Барс» состоялись 22, 24, 26 и 28 марта. Матчи в паре «Металлург» Мг — «Локомотив» состоялись 23, 25 и 27 марта.

Салават Юлаев — Ак Барс

Металлург Мг — Локомотив

Финал 
Матчи состоялись 3, 5, 7, 9 и 11 апреля.

Салават Юлаев — Локомотив 

2008 год в хоккее в России